Клубный чемпионат мира по футболу 2022 — 19-й розыгрыш Клубного чемпионата мира, который организуется ФИФА и в котором приняли участие команды из шести конфедераций мира. Турнир прошел с 1 по 11 февраля 2023 года в Марокко.

Выбор места проведения 
16 декабря 2022 года ФИФА объявила, что турнир пройдёт в Марокко.

Участники 

Примечания

Стадионы

Судьи 
Ниже приведён список утверждённых ранее ФИФА главных арбитров, их помощников и видеоассистентов, которые рассудят матчи КЧМ:

Матчи 
Время начала матчей указано местное, западноафриканское (UTC+1).

Плей-офф за выход в четвертьфинал

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Бомбардиры

Дисциплина

Награды

По итогам турнира

Лучший игрок матча

Примечания 

2022 год в футболе
2023 год в футболе
2022
Международные соревнования по футболу в Марокко
Февраль 2023 года
Чемпионаты мира в 2022 году
Чемпионаты мира в 2023 году
2020-е годы в Марокко